Cantharus (griechisch: κάνθαρος) ist die Bezeichnung für:

ein antikes Trinkgefäß, siehe Kantharos
einen Brunnen im Innenhof einer frühchristlichen Basilika, siehe Cantharus (Brunnen)
eines der drei Hafenbecken von Piräeus 
einen griechischen Komödiendichter, um 422 v. Chr., siehe Cantharus (Komödiendichter)
einen griechischen Bildhauer, um 268 v. Chr., siehe Cantharus (Bildhauer)
eine Gattung der Schneckenfamilie Buccinidae, siehe Cantharus (Schnecke)

Siehe auch:
zur Gattung Cantharis, siehe Weichkäfer (Cantharidae)